Chery Rely X5 — 5-ти дверний позашляховик китайської компанії Chery.

Двигуни

Посилання

 Офіційний сайт в Україні:Tiggo 

Автомобілі Chery
Позашляховики